Patterson pode referir-se a:

Localidades 

 Patterson (Arkansas)
 Patterson (Califórnia)
 Patterson (Geórgia)
 Patterson (Iowa)
 Patterson (Luisiana)
 Patterson (Missouri)
 Patterson (Nova Jérsei)
 Patterson (Nova Iorque)
 Patterson (Ohio)

Desambiguações de topônimos